100 % может означать:
 «100 %» — южнокорейская музыкальная группа.
 «100 %» — альбом Беверли Найт.
 «100 %» — песня Big Pun.
 «100 %» — альбом Лотты Энгберг.
 «100 %» — песня Мэрайи Кэри.